Ел Метро има више значења:

 Ел Метро (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Метро, Ла Имахен (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику